Müllmann oder Muellmann bezeichnet:

 einen Müllentsorger, siehe Müllabfuhr#Beruf
 eine Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
 ein Verpackungssymbol, siehe Tidyman (Symbol)